Příjmení Hodgkin má více nositelů:

 Alan Lloyd Hodgkin (1914–1998), britský fyziolog a biofyzik
 Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994), britská chemička nositelka Nobelovy ceny
 Thomas Hodgkin (1798–1866), anglický patolog; Hodgkinova choroba je nazvána po něm

Externí odkazy